Станько - українське прізвище.

 Станько Йосип Петрович  (народився 30 квітня 1893 в Яворові, Львівська область — помер 17 листопада 1967 в Яворові, Львівська область) — майстер-різьбяр, автор технології Яворівського жолобчасто-вибірного різьблення.
 Анна Станько () (28 березня 1945, село Хащованя Сколівського району Львівської області) — заслужена артистка України, професор кафедри камерного ансамблю Львівської Національної Музичної Академії.